Maicon pode se referir a:

Esporte
Maicon da Silva Moreira, futebolista brasileiro que atua no Boavista.
Maicon Douglas Sisenando, futebolista brasileiro que atua no Criciúma.
Maicon Marques Bitencourt, futebolista brasileiro que atua no Antalyaspor.
Maicon Oliveira, ex-futebolista brasileiro.
Maicon Pereira Roque, futebolista brasileiro que atua no Galatasaray
Maicon Santos, futebolista brasileiro que atua no Fort Lauderdale Strikers.
Maicon Thiago Pereira de Souza, futebolista brasileiro que atua no Grêmio.

Música
Maicon, músico da dupla sertaneja Marlon & Maicon.

Literatura
Maicon Tenfen, escritor brasileiro.

Desambiguações de antropônimos